Ghent kan syfta på följande platser:

 9473 Ghent − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Belgien 

 Gent, stad i Flandern,

USA 

 Ghent, Kentucky, ort, Carroll County, 
 Ghent (ort i USA, West Virginia), Raleigh County, 
 Ghent (ort i USA, Minnesota), Lyon County, 
 Ghent (ort i USA, New York), Columbia County, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar